Denney bezeichnet

 die Gemeinde Denney in der französischen Region Franche-Comté

Denney ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce H. Denney (1904–1969), US-amerikanischer Filmtechniker
 Haven Denney (* 1995), US-amerikanische Eiskunstläuferin (Paarlauf)

 John Denney (* 1978), US-amerikanischer Skispringer
 Robert Vernon Denney (1916–1981), US-amerikanischer Politiker
 Ryan Denney (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Tom Denney (* 1982), US-amerikanischer Musikproduzent
 Travis Denney (* 1976), australischer Badmintonspieler
 William D. Denney (1873–1953), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur des Bundesstaates Delaware (1921–1925)